Aquesta línia evolutiva de Pokémon inclou Swablu i Altaria.

Swablu 

Swablu és una de les espècies que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de tipus normal i tipus volador i evoluciona a Altaria.

Altaria 

Altaria és una de les espècies que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de tipus drac i tipus volador i evoluciona de Swablu. La seva megaevolució és de tipus drac i tipus fada.

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial de Pokémon
 
 

Pokémon de tipus normal
Pokémon de tipus volador
Pokémon de tipus drac
Pokémon de tipus fada